Michał Bobrowski (1784–1848) – polski ksiądz, historyk, profesor archeologii biblijnej na Uniwersytecie Wileńskim
 Michał Jastrzębiec-Bobrowski (1927–2012) – polski satyryk
 Michał Bobrowski (ur. 1995) – polski zawodnik MMA